

Persone
Antonio Ferradini (1718 circa-1779) – compositore italiano
Giovanni Ferradini (1953) – ex calciatore italiano
Marco Ferradini (1949) – cantautore italiano
Ugo Ferradini (1891-...) –  calciatore e arbitro di calcio italiano

Altro
Marco Ferradini – album del cantautore  omonimo del 1986